L'édition 2007 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. David Ferrer remporte l'épreuve en simple, Jordan Kerr et Robert Lindstedt celle en double.

Lauréats 
David Ferrer remporte le tournoi en simple en battant en finale Richard Gasquet. Il s'agit de son  ATP en simple, le  sur dur et le  dans la catégorie International Series Gold.

En double, Jordan Kerr et Robert Lindstedt remportent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Frank Dancevic et Stephen Huss. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2007) (édition féminine)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2007
Tennis masculin en 2007
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2007
Tennis en octobre 2007